Войковиці (, ) — топонім у Польщі та Чехії.

Войковиці — місто в Бендзинському повіті Сілезького воєводства.
 Войковиці — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства.

Войковиці, також Войковиці біля Жидлоховиць — село в окрузі Брно-околиця.
 Войковиці, також Войковиці над Огржі — село в окрузі Карлові Вари.
 Войковиці — село в окрузі Фридек-Містек.
 Войковиці, також Войковиці біля Кралуп над Влтавою — село в окрузі Мельник.